Марба́ш () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к кантону Помпе.

Демография

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны 
 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель